Sellentin ist Name
 eines Ortsteils der Gemeinde Rambin in Mecklenburg-Vorpommern
 des deutschen Chorleiters Horst Sellentin (1922–1973)